Ву́лиця Савра́сова — назва вулиць у деяких населених пунктах України та інших країн колишнього СРСР.

Вулиця Саврасова — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Саврасова — вулиця в місті Київ.

Вулиця Саврасова — вулиця в місті Волгоград.
 Вулиця Саврасова — вулиця в місті Воронеж.
 Вулиця Саврасова — вулиця в місті Москва.
 Вулиця Саврасова — вулиця в місті Нижній Новгород.

Вулиці, названі на честь людей